Râul Chirui se poate referi la:

 Chirui - afluent al râului Putred din bazinul Miletin
 Chirui - afluent al râului Vârghiș

Vezi și 
 Băile Chirui, Harghita

 Chira (nume)

Toponime românești